Feuillade (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Feuillade (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes